Alexandrina, női keresztnév
Alexandrina badeni hercegnő
Alexandrina dán királyné